WED steht für:
 Mittwoch (englisch: Wednesday)
 Walt Disney Engineering
 World Environment Day, siehe Weltumwelttag

wed steht für:
 Wedau (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Taupota, ozeanische Sprache in der Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

WED